Kevin Phillips (19??) – direttore della fotografia e regista statunitense
 Kevin Price Phillips (1940) – commentatore statunitense
 Kevin Phillips (1954-2017) – politico canadese
 Kevin Huw Phillips (1961) – rugbista a 15 gallese
 Kevin Mark Phillips (1973) – calciatore inglese
 Kevin Phillips (1981) – attore statunitense